Афи́ша:
 Афиша — объявление о спектакле, концерте, лекции, фильме и т. п., вывешиваемое на видном месте. См. плакат.
 «Афиша» — российский журнал о городских событиях и сфере развлечений.
 Афиша@mail.ru — информационно-сервисный проект компании Mail.ru.